Kemar Lawrence, né le  à Kingston, est un footballeur international jamaïcain. Il joue au poste d'arrière gauche à Minnesota United en MLS.

Biographie 

Lawrence participe à la première édition du MLS Caribbean Combine en 2014.

En , Lawrence réalise un essai avec les Red Bulls de New York. Finalement, il signe avec la franchise new-yorkaise le .

Après un passage d'une saison et demie au RSC Anderlecht entre 2020 et 2021, il retourne en Major League Soccer et signe en faveur de la franchise canadienne du Toronto FC.

Peu de temps après le lancement de la saison 2022 de MLS au cours de laquelle il n'a disputé aucune minute, le , Lawrence est transféré à Minnesota United, formation de la conférence Ouest.

Palmarès 
 
 Vainqueur de la Coupe caribéenne des nations en 2014

  Harbour View FC
 Champion de Jamaïque en 2012-2013

  Red Bulls de New York
 Vainqueur du Supporters' Shield en 2015 et 2018

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international jamaïcain
Joueur du Harbour View FC
Joueur du Arnett Gardens
Joueur des Red Bulls de New York
Joueur du Royal Sporting Club Anderlecht
Joueur du Toronto FC
Joueur du Minnesota United FC
Naissance à Kingston (Jamaïque)
Naissance en septembre 1992